Това е списък на вицеканцлерите на Федерална република Германия.

 
Списъци за Германия